Eredivisie 2017/18 (mannenvoetbal)
Eredivisie 2017/18 (vrouwenvoetbal)